Saux hat folgende Bedeutungen

 Saux, Gemeinde in Frankreich

Saux ist der Familienname folgender Personen
 Anthony Saux (* 1991), französischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Saux (* 1928–2007), französischer Rugby-Union-Spieler